Jiřík může být:

domácká podoba mužského křestního jména Jiří

příjmení osob
František Xaver Jiřík (1867–1947) – historik umění, publicista a ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
Ivan Jiřík – český herec
Jaroslav Jiřík (1939–2011) – československý hokejista
Karel Jiřík (1930–2015) – český historik a archivář
Richard Jiřík (1859–1927) – český učitel a spisovatel

Související článek 
Jiříkovo vidění – středověká prozaická povídka